Вильянуэва-де-Сихена ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 146.95 км². Население — 512 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Instituto de Estudios Sigenenses Miguel Servet 
 Centro de Interpretación Miguel Servet
 Ruta de Monasterios de Aragón — Sigena

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски